El Dalian Shide Football Club és un club de futbol de la Xina, de la ciutat de Dalian, a la província de Liaoning. Va ser fundat el 1983 i juga a la Superlliga xinesa.

Enllaços externs 

 Web oficial

Clubs de futbol de la República Popular de la Xina